Töpel ist der Familienname folgender Personen:

 Arnim Töpel (* 1959), deutscher Kabarettist und Musiker
 Hjördis Töpel (1904–1987), schwedische Schwimmerin und Wasserspringerin
 Ingegärd Töpel (1906–1988), schwedische Wasserspringerin
 Kurt Töpel (* 1932), deutscher Fußballspieler
 Michael Töpel (* 1958), deutscher Musikwissenschaftler, Komponist und Pianist